Bebermeyer ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav Bebermeyer (1890–1975), deutscher Germanist und Volkskundler
 Hartmut Bebermeyer (* 1924), deutscher Journalist, Publizist, Volkswirt und Ministerialbeamter